Botan může být:

 Botan (přítok Tigridu) – řeka v Turecku
 Botan (software) – programová knihovna zaměřená na kryptografii